Brincando com Patati e Patatá é um álbum de vídeo de Patati Patatá e que vendeu mais de 150 mil cópias no Brasil, sendo certificado com Disco de Platina Triplo pela ABPD em 2010.

Vendas e certificações 

Álbuns de 2010